Cortex o córtex puede referirse a:
 el córtex, en neurociencias, el manto de tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales;
 la corteza suprarrenal, en anatomía y endocrinología, tejido exterior de las glándulas suprarrenales, que segrega hormonas esteroides;
 el córtex, en botánica, la región de la raíz comprendida entre la rizodermis y el cilindro vascular;
 el Doctor Neo Cortex, personaje ficticio de la saga de  videojuegos Crash Bandicoot.